Der Quench oder das Quenchen bzw. Quenching (vom Englischen to quench = „löschen“) bezeichnet:
 einen optischen Effekt, speziell in der Fluoreszenzspektroskopie, siehe Fluoreszenzlöschung
 in der Kryotechnik den Übergang eines Supraleiters zum Normalleiter, siehe Quench (Supraleitung)
 in der Teilchenphysik Einbußen bei der Zählung einzelner Teilchen, siehe Szintillationszähler
 in der Verfahrenstechnik die Absorption von Schadstoffen und Wärme, siehe Plasmaschmelzanlage
 in der Vakuumtechnik ein Sperrvolumen zur Trennung zwischen Arbeitsvolumen und Antriebsvolumen, siehe Roots-Verdichter
 in der Materialbearbeitung und -veredelung das schnelle Abkühlen zur Beeinflussung von Aggregatzuständen und Materialstruktur, siehe Härten (Stahl)
 in der Chemie das schnelle Abstoppen von ablaufenden Reaktionen, siehe Quenchen (Chemie)

Quench war ferner der in Deutschland gebräuchliche Markenname für ein in den 1980ern erhältliches Brausegetränk